La saison 2012-2013 de Ligue 1 est la  édition du championnat de France de football qui marque les 80 ans de la première division et la onzième sous l'appellation « Ligue 1 ».

Le premier niveau du championnat oppose vingt clubs français en une série de trente-huit rencontres jouées durant la saison de football. Elle a commencé le 10 août 2012 et s'est terminée le 26 mai 2013 où le titre de champion de France a été décerné au Paris Saint-Germain, 19 ans après leur dernier sacre.

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des champions et la Ligue Europa. Les deux autres places sont attribuées au vainqueur de la coupe nationale, et à celui de la Coupe de la Ligue.

Contrairement aux années précédentes, le troisième du championnat de la saison 2012-2013 devra passer par un tour de qualification supplémentaire pour accéder à la phase de poules de la Ligue des champions 2013-2014.

Participants 

Les 17 premiers du Championnat de France de football 2011-2012 ainsi que les trois premiers de la Ligue 2 2011-2012 participent à la compétition.

Légende des couleurs

Classement 

Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.
Critères de départage :
 plus grande différence de buts générale ;
 plus grand nombre de buts marqués ;
 plus grande différence de buts particulière ;
 meilleure place au Challenge du fair-play (1 point par joueur averti, 3 points par joueur exclu).

Source : Classement officiel
Dernière mise à jour le 

Note

 : L'AC Ajaccio a commencé la saison avec 2 points de pénalité (plus 1 avec sursis) à la suite d'incidents survenus lors du match Ajaccio-Lyon de la saison précédente.

Leader (journée par journée) 

NB : À l'issue de la , Bordeaux et Bastia étaient leaders ex-æquo.

Matchs

Statistiques

Domicile et extérieur 
Source : Classement domicile et Classement extérieur Sur LFP.fr

Mis à jour le .

 Évolution du classement 

 Classement des buteurs 

Mis à jour le .

 Classement des passeurs 

Mis à jour le 

 Calendrier 

 Bilan de la saison 
 Meilleure attaque : Paris Saint-Germain (69 buts marqués)
 Meilleure défense : Paris Saint-Germain (23 buts encaissés)
Premier but de la saison :  Souleymane Camara  pour Montpellier HSC contre Toulouse FC (1-1), le .
 Dernier but de la saison :  Charlison Benschop  pour Brest contre Nancy (1-2), le .
Premier but contre son camp :  Maxwell  pour le Paris Saint-Germain en faveur du FC Lorient (2-2), le .
Premier penalty :  Zlatan Ibrahimović  pour le Paris Saint-Germain contre le FC Lorient (2-2), le .
Premier coup franc direct :  Yohan Mollo  pour l'AS Nancy Lorraine contre le Stade brestois 29 (1-0), le .
Premier doublé :  Toifilou Maoulida  pour le SC Bastia contre le FC Sochaux-Montbéliard (2-3), le .
Premier triplé :  Saber Khalifa  pour Évian Thonon Gaillard FC contre Montpellier HSC (2-3), le .
But le plus rapide d'une rencontre :  Nolan Roux  à la  seconde de jeu pour le LOSC Lille contre l'AS Nancy Lorraine (0-1), le .
But le plus tardif d'une rencontre :  Ilan  pour le SC Bastia contre le Stade de Reims (2-1), le .
 Plus jeune buteur de la saison :  Neal Maupay à l'âge de 16 ans, 4 mois et 1 jour pour l'OGC Nice face à Évian TG (3-2), le .
 Plus vieux buteur de la saison :  Cédric Barbosa à l'âge de 37 ans, 0 mois et 3 jours pour Évian Thonon Gaillard FC face au FC Sochaux (5-1), le 
 Journée de championnat la plus riche en buts :  journée et  journée avec 33 buts
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :  journée avec 19 buts
 Plus grande marge de buts dans une rencontre : 5 buts
 Valenciennes FC 6-1 FC Lorient, le 
 OGC Nice 5-0 Valenciennes FC, le 
 LOSC Lille 5-0 FC Lorient, le 
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 8 buts
 FC Lorient 4-4 AC Ajaccio, le .
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 6 buts
 OGC Nice 4-2 (0-0) Stade brestois 29, le .
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre par un joueur : 3 buts
  Saber Khalifa  pour Évian TG contre Montpellier HSC (2-3), le .
 Bafétimbi Gomis  pour Olympique lyonnais contre Olympique de Marseille (1-4), le .
 Zlatan Ibrahimović  pour Paris Saint-Germain contre Valenciennes FC (0-4), le .
 Coup du chapeau le plus rapide :
 Zlatan Ibrahimović  pour Paris Saint-Germain contre Valenciennes FC (0-4), le .
 Les coups du chapeau de la saison :
  Saber Khalifa  pour Évian TG contre Montpellier HSC (2-3), le .
 Bafétimbi Gomis  pour Olympique lyonnais contre Olympique de Marseille (1-4), le .
 Zlatan Ibrahimović  pour Paris Saint-Germain contre Valenciennes FC (0-4), le .
 Champion d'automne : Paris Saint-Germain
 Champion'' : Paris Saint-Germain

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs français en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs français présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Notes et références

Voir aussi 

 Trophées UNFP 2013

 
France M1